Uberaba Sport Club - clube de futebol
 Universidade do Sul da Califórnia - universidade privada de Los Angeles
 Universidade da Carolina do Sul - Universidade nos Estados Unidos
 Universidade do Sagrado Coração - página de desambiguação

Desambiguações de siglas